Kusthäger (Egretta dimorpha) är en fågel i familjen hägrar inom ordningen pelikanfåglar med omdiskuterad artstatus.

Utbredning och systematik 
Kusthägern förekommer på Madagaskar samt Aldabra. Fågeln kategoriseras ofta som underart till antingen silkeshäger (E. garzetta) eller revhäger (E. gularis) Den behandlas som monotypisk, det vill säga att den inte delas in i några underarter.

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Referenser

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Hägrar
Fåglar i etiopiska regionen